Andrzej Olędzki – wojski łukowski
 Andrzej z Krzymosz Olędzki – sędzia łukowski, podsędek łukowski
 Andrzej Olędzki (zm. ok. 1761) – kasztelan chełmski, chorąży krasnostawski